Il singolare del torneo di tennis Cologne Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kenneth Carlsen che ha battuto in finale Tomas Nydahl che si è ritirato sul punteggio di 6-2, 1-3.

Teste di serie 

 Carl-Uwe Steeb (secondo turno)
 Bernd Karbacher (secondo turno)
 Alexander Mronz (secondo turno)
 Marc-Kevin Goellner (primo turno)

 Vladimir Gabričidze (semifinali)
 Raúl Viver (quarti di finale)
 Jan Gunnarsson (primo turno)
 David Engel (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Challenger 1992